El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2011 fou la cinquena cursa de la temporada 2011 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Catalunya (Montmeló, Catalunya) el cap de setmana 3-5 de juny de 2011.

En aquesta carrera Marco Simoncelli obtingué l'última pole position abans de la seva mort, ocorreguda en el Gran Premi de Malàisia d'aquest mateix any.

Classificació

Moto GP

Moto 2

125cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 2011 a Catalunya
Catalunya
2011